Pand (rechtsvorm)
 Pandrecht (België)